Aar kan syfta på:

 AAR – en amerikansk formelbiltillverkare, se All American Racers
 AAR – ett formula-1 stall, se Anglo American Racers
 AAR – IATA kod för en flygplats i Århus, se Århus flygplats
 franskt namn för floden Aare, Schweiz